Rotterdam World Tennis Tournament 2023 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet indendørs på hardcourt i Rotterdam Ahoy i Rotterdam, Holland i perioden 13. - 19. februar 2023. Det var den 50. udgave af Rotterdam World Tennis Tournament, og på grund af et sponsorat fra ABN AMRO afvikledes den under navnet ABN AMRO World Tennis Tournament. Turneringen var del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Daniil Medvedev, som i finalen på 2 timer og 25 minutter besejrede Jannik Sinner med 5-7, 6-2, 6-2. Medvedev vandt dermed sin 16. ATP-titel, men det var hans første turneringssejr i 2023, og sejren medførte, at han vendte tilbage til top 10 på ATP's verdensrangliste. Sinner var i en ATP-finale for anden uge i træk efter at han ugen før havde vundet turneringen i Montpellier.

I doubleturneringen sejrede Ivan Dodig og Austin Krajicek efter finalesejr på 7-6(5), 2-6, [12-10] over Rohan Bopanna og Matthew Ebden i en kamp, hvor de afværgede en matchbold ved stillingen 9-10 i match tiebreak. Dodig og Krajicek vandt dermed deres fjerde doubletitel på ATP Tour som makkere, men det var deres første titel i 2023. Krajicek vandt sin 8. ATP-titel i double, mens sejren var Dodigs 20. doubletitel på ATP-niveau. Det var endvidere anden gang, at Ivan Dodig vandt Rotterdam World Tennis Tournament, eftersom han i 2017 sejrede med Marcel Granollers som makker. Det topseedede par, Wesley Koolhof og Neal Skupski, tabte i første runde til Kevin Krawietz og Tim Pütz, hvilket medførte, at de mistede førstepladsen på ATP's verdensrangliste i double til Rajeev Ram.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Rotterdam World Tennis Tournament 2023 androg € 2.074.505, hvilket var en stigning på ca. 72 % i forhold til den foregående turnering, der dog blev afviklet under særlige forhold på grund af COVID-19-pandemien.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 2. januar 2023 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 spiller, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 World Tennis Tournament  
 ATP Tour - Rotterdam 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023